Vinilo hace referencia a varios artículos:

Química
Grupo vinilo: grupo sustituyente de la fórmula CH2=CH-

Tecnología y material
Disco de vinilo: soporte para el almacenamiento analógico de señales de sonido (disco fonográfico)
Policloruro de vinilo (PVC): material plástico de amplio uso industrial.